Eselsfest steht für:

 ein mittelalterliches Narrenfest, siehe Eselsmesse
 den Palmsonntag im Zusammenhang mit dem Brauchtum um den Palmesel
 Eselsfest, Roman von Christa Schmidt (Schriftstellerin) (1999)